Аданзиньо () — прозвище ряда бразильских футболистов.

 Адан Нунес Дорнеллес — р. в 1923 году
 Адан Валерио дос Реис — р. в 1950 году
 Жозе Амадео Элвино — р. в 1968 году